Die Senatoren im 118. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 2022 neu gewählt. Seit der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wird der Senat direkt gewählt, vorher wurden die Senatoren von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 118. Kongresses geht vom 3. Januar 2023 bis zum 3. Januar 2025. Die erste reguläre Tagungsperiode begann am 3. Januar 2023 in Washington, D.C.

Zusammensetzung 

Im 117. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 50 Republikaner, 47 Demokraten und drei Unabhängige im Senat. Bei den Wahlen 2022 gewannen die Demokraten in Pennsylvania einen Sitz der Republikaner. Um den Klasse-III-Sitz von Georgia fand am 6. Dezember 2022 eine Stichwahl statt, die der demokratische Amtsinhaber Raphael Warnock für sich entscheiden konnte. Damit saßen 48 Demokraten, 49 Republikaner und drei Unabhängige im Senat. Da die unabhängigen Senatoren die Demokraten unterstützen, haben die Demokraten eine knappe Mehrheit.

Veränderungen während der Legislaturperiode 
 Nebraska
 Der Republikaner Ben Sasse trat zum 8. Januar 2023 aus dem Senat zurück. Nebraskas Gouverneur ernannte Pete Ricketts zu seinem Nachfolger. Ricketts wurde am 23. Januar 2023 als Senator vereidigt.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 118. Kongresses ist Kamala Harris Vizepräsidentin. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Am 3. Januar 2023 wurde die Demokratin Patty Murray zur Präsidentin pro tempore gewählt. Sie ist die erste Frau in diesem Amt. Dianne Feinstein (* 1933), die als dienstälteste Senatorin der Demokraten der Tradition nach das Amt erhalten hätte, hatte im Oktober 2022 angekündigt, im Falle einer demokratischen Mehrheit zu verzichten.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei oder der Republikanischen Partei angehört. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I sind bis zum 3. Januar 2025 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. Januar 2027 und die der Klasse III bis zum 3. Januar 2029. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Sinema war ursprünglich als Demokratin gewählt worden.
 b) Die Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party bildet seit 1944 die demokratische Partei in Minnesota.

Einzelnachweise 

118
Vereinigte Staaten, Senat #118
Senatoren 118